

Матвієвська сільська рада — сільське поселення, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Матвієвська сільська рада — сільське поселення, Матвієвський район, Оренбурзька область